Douglas se poate referi la:

Localități 
Africa de Sud
 Douglas, oraș în Africa de Sud
Insula Man
 Douglas, Insula Man
Statele Unite ale Americii
 Douglas, Alabama
 Douglas, Alaska
 Douglas, Arizona
 Douglas, Georgia
 Douglas, Chicago
 Douglas, Indiana
 Douglas, Massachusetts
 Douglas, Michigan
 Douglas, Nebraska
 Douglas, North Dakota
 Douglas, Oklahoma
 Douglas, Wisconsin
 Douglas, Wyoming

Companii
Douglas Aircraft Company, fabricant de aeronave